Гран-при Франции 1999 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 27 июня 1999 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:19,227
 Команда Стюарт завоевала свою единственную поул-позицию в истории

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции